Лікофрон () — давньогрецьке чоловіче ім'я.
 Лікофрон — давньогрецький граматик і поет.
 Лікофрон — тиран міста Фери у Фессалії з 407/406 до 390/388 року до н. е..
 Лікофрон — тиран міста Фери у Фессалії з 358 до 352 року до н. е.